Paulino est un nom propre hispanique et portugais qui peut faire référence à :

Prénom 
Paulino est un prénom masculin portugais notamment porté par :
 Paulino Bernabe I (1932-2007), luthier espagnol.

Patronyme 
 
 Alberto Paulino, homme politique santoméen ;
 Antonio Carlos Beirão Paulino, mafieux portugais ;
 David Paulino (né en 1994), joueur de baseball dominicain ;
 Elisângela Paulino (née en 1980), joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Evair Aparecido Paulino (né en 1965), joueur de football international brésilien ;
 Felipe Paulino (né en 1983), joueur de baseball dominicain ;
 Manuela Paulino, surnommée Nelma, (née en 1996), joueuse de handball angolaise ;
 Marileidy Paulino (née en 1996), athlète dominicaine ;
 Ronny Paulino (né en 1981), joueur de baseball dominicain ;
 Sthéfanie Paulino (née en 1993), joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Tina Paulino (née en 1973), athlète mozambicaine ;
 Mário Jorge Malino Paulino, plus connu comme Camora (1986-), footballeur portugais.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Prénom espagnol